Menaurupt est un toponyme et un hydronyme du département français des Vosges.

Toponymie 

 Menaurupt hameau de moyenne montagne de la commune de Sapois.

Hydronymie 
Ruisseau le Menaurupt, ruisseau de moyenne montagne de la commune de Sapois, long de , qui traverse les deux communes de Gérardmer et Sapois, avec un affluent (le Ruisseau de Fouchon), et qui se jette dans la rivière du Bouchot.

Références 

Cours d'eau dans le département des Vosges